Övre Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Mörttjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,07 ha)
Övre Mörttjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (7,09 ha)

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn